Енді Роддік був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі поступився Йоахімові Йоханссону.У фіналі Роджер Федерер переміг чемпіона Відкритого чемпіонату США 2001 року Ллейтона Г'юїтта з рахунком 6–0, 7–6(7–3), 6–0. Це був перший титул чемпіона США для Федерера. Завдяки йому він став десятим серед чоловіків в історії, хто виграв три турніри Великого шолома впродовж одного календарного року.

Сіяні гравці 

  Роджер Федерер (переможець)
  Енді Роддік (чвертьфінал)
  Карлос Мойя (3 коло)
  Ллейтон Г'юїтт (фінал)
  Тім Генмен (півфінал)
  Андре Агассі (чвертьфінал)
  Хуан Карлос Ферреро (2 коло)
  Давід Налбандян (2 коло)
  Гастон Гаудіо (2 коло)
  Ніколас Массу (2 коло)
  Райнер Шуттлер (1 коло)
  Себастьян Грожан (2 коло)
  Сафін Марат Михайлович (1 коло)
  Фернандо Гонсалес (1 коло)
  Парадорн Шрічапхан (3 коло)
  Андрей Павел (4 коло)
  Хуан Ігнасіо Чела (1 коло)
  Томмі Робредо (4 коло)
  Ніколас Кіфер (4 коло)
  Густаво Куертен (1 коло)
  Тейлор Дент (2 коло)
  Домінік Грбатий (чвертьфінал)
  Вінс Спейдія (2 коло)
  Іван Любичич (1 коло)
  Їржі Новак (3 коло)
  Марді Фіш (2 коло)
  Маріо Анчич (1 коло)
  Йоахім Йоханссон (півфінал)
  Гільємо Каньяс (3 коло)
  Фелісіано Лопес (3 коло)
  Фабріс Санторо (3 коло)
  Йонас Бйоркман (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2004 US Open Men's Singles draw 

2004 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу